Bronx – uno dei cinque borough in cui è divisa la città di New York.
 Bronx – cocktail
 Bronx (A Bronx Tale) – film del 1993 diretto da Robert De Niro
 Bronx – personaggio di Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 Bronx – fiume che percorre il distretto del Bronx a New York

Musica 
 The Bronx –  gruppo musicale statunitense
 The Bronx – album dei The Bronx del 2003
 The Bronx – album dei The Bronx del 2006
 The Bronx – album dei The Bronx del 2008